

Єрунаково — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Єрунаково — станційне селище, Новокузнецький район, Кемеровська область